Die Thai Premier League Division 1 2008 ist die zweithöchste Spielklasse im thailändischen Fußball. Sie wird in der Spielsaison 2008 mit 16 Mannschaften ausgetragen. 2007 bestand die Liga aus 2 Gruppen mit je 12 Mannschaften, was jedoch in einer Ligareform geändert wurde, um professionellere Strukturen zu schaffen.

Zu den etablierten kamen folgende Mannschaften als Absteiger aus der Thailand Premier League hinzu:
 Suphanburi FC 
 Thai Honda FC
 Royal Thai Navy FC
 Royal Thai Police FC

Bis zum Ende der Saison blieb das Rennen um die Aufstiegs- und Abstiegsplätze spannend. Beide Aufsteiger, Muang Thong United und FC PTT hatten mit dem Abstieg von Anfang nichts zu tun. Und Mueang Thong gelang es sogar den 2. Aufstieg in Folge zu schaffen. Vom ersten bis zum letzten Spieltag blieb die Mannschaft dabei auf Platz eins der Tabelle. Die Royal Thai Navy schaffte den direkten Wiederaufstieg, während Thailand Premier League Absteiger FC Thai Honda sogar am Ende in die Thailand Division 2 League absteigen musste. Mit dem zweitplatziertem, dem FC Sriracha wird es in der neuen Premier League Saison, erstmals 3 Vereine aus der Provinz Chonburi in der 1. Liga geben.

Als Ende des Jahres 2008 bekannt wurde das Premier League Absteiger FC Bangkok Bank aufgelöst werden würde, handelte die Liga sehr schnell und setzte Play-Off Spiele um den frei gewordenen Platz an. 

Dabei spielten der FC Raj-Vithi, FC Thai Honda, FC Phitsanulok und FC Nakhon Sawan um den freien Platz in der 2. Liga. Im Finale standen sich dann Thai Honda und Nakhon Sawan gegenüber. Die Thai Honda konnte dabei das Finale mit 4:0 für sich entscheiden und verblieb in der Liga. Doch auch Nakhon Sawan durfte in der Liga verbleiben. Der Aufsteiger aus der dritten Liga, das Army Welfair Department, zog sich komplett aus dem Spielbetrieb zurück.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 2008

Kreuztabelle 
Stand 6. Oktober 2008

Torschützen 
Stand 6. Oktober 2008

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008